Castroville kan syfta på:

 Castroville, Kalifornien
 Castroville, Texas